Солин:

Топоним 
 Солин — город в Хорватии.

Персоналии 
 Солин, Анатолий Иванович (1939—2014) — советский и российский режиссёр-мультипликатор а также иллюстратор детских книг.
 Солин, Илмари (1905—1976) — финский шахматист, мастер, чемпион Финляндии 1945 г.
 Солин, Лев Львович (наст. фамилия Каганович, 1923—2008) — советский и российский композитор, заслуженный деятель искусств РСФСР.
 Солин, Тим (род. 1958) — американский кёрлингист, участник зимних Олимпийских игр 1998 года.
  (род. 1957) — игрок в австралийский футбол.
 Гай Юлий Солин (III век—400) — римский писатель.

 Солина, Виктория (род. 2001) — российская футболистка.